Sylfa je český rodový název několika druhů ptáků z čeledi kolibříkovití:
 rod Aglaiocercus Zimmer, 1930
 Aglaiocercus berlepschi (Hartert, 1898) – sylfa venezuelská
 Aglaiocercus coelestis (Gould, 1861) – sylfa fialovoocasá
 Aglaiocercus kingi (Lesson, 1832) – sylfa Kingova

 rod Lesbia Lesson, 1833
 Lesbia nuna (Lesson, 1832) – sylfa zelenoocasá
 Lesbia victoriae (Bourcier & Mulsant, 1846) – sylfa královnina

 rod Ocreatus Gould, 1846
 Ocreatus underwoodii (Lesson, 1832) – sylfa vlajková

 rod Sappho Reichenbach, 1849
 Sappho sparganurus (Shaw, 1812) – sylfa červenoocasá

Reference

Literatura